Font de Santa Rita (Barcelona), font de Barcelona.
 Font de Santa Rita (Olot), font d'Olot.
 Font de Santa Rita (La Palma de Cervelló), font de la Palma de Cervelló.
 Font de Santa Rita (Malgrat de Mar), font de Malgrat de Mar.